Keating ist der Familienname folgender Personen:
 Anthony Keating, britischer Autobauer
 Ben Keating (* 1971), US-amerikanischer Unternehmer und Autorennfahrer

 Dan Keating (1902–2007), Mitglied von IRA und Sinn Féin
 Dominic Keating (* 1962), britischer Schauspieler
 Edward Keating (1875–1965), US-amerikanischer Politiker
 Edward Michael Keating (1925–2003), US-amerikanischer Journalist und Herausgeber
 Frank Keating (* 1944), US-amerikanischer Politiker
 Frank A. Keating (1895–1973), US-amerikanischer Generalmajor
 Geoffrey Keating (um 1569–1644), irischer Historiker, siehe Seathrún Céitinn
 Gerrard Keating (* 1962), australischer Sprinter
 H. R. F. Keating (1926–2011), britischer Autor

 Johnny Keating (1927–2015), schottischer Jazzmusiker
 Jonathan Keating, britischer Mathematiker
 Judith Keating (1957–2021), kanadische Politikerin
 Justin Keating (1930–2009), irischer Politiker
 Kenneth Keating (1900–1975), US-amerikanischer Politiker
 Larry Keating (1896–1963), US-amerikanischer Schauspieler
 Laura Keating (* 1979), australische Squashspielerin

 Paul Keating (* 1944), australischer Politiker
 Paul John Geoffrey Keating (1924–1980), irischer Diplomat
 Richard E. Keating († 2004/2005), US-amerikanischer Astronom, siehe Hafele-Keating-Experiment
 Ronan Keating (* 1977), irischer Sänger
 Seán Keating (eigentlich John Keating; 1889–1977), irischer Maler
 Theo Keating (* 1971; alias DJ Touché), britischer Musiker, DJ und Produzent
 Thomas Keating (1923–2018), US-amerikanischer Ordensgeistlicher
 Timothy J. Keating (* 1945), US-amerikanischer Admiral
 Tom Keating (1917–1984), britischer Restaurator und Kunstfälscher

 Zoë Keating (* 1972), US-amerikanische Cellistin und Komponistin

Keating ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Keating Township (Potter County, Pennsylvania)
 Keating Township (McKean County, Pennsylvania)

Sonstiges:
 Keating-Massiv, Bergmassiv in der Ross Dependency, Antarktika